Лас Кабезас има више значења:

 Лас Кабезас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Кабезас (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику